Сааб 36 «Волк» () (также известный как Projekt 1300) — сверхзвуковой бомбардировщик, разрабатывавшийся компанией Saab в 1950-х годах. Самолёт должен был нести восьмисоткилограммовую свободнопадающую ядерную бомбу, но шведская атомная программа была отменена в 1960-х годах; планы по созданию бомбардировщика были отменены в 1957 году. Saab 36 планировалось оснастить треугольным крылом, как и истребитель Saab 35 Draken. Двигатель истребителя должен был быть версией британского турбореактивного двигателя Bristol Olympus, того же двигателя, что и у реактивного бомбардировщика Avro Vulcan.

Описание 
Первоначально в рамках проекта 1300 разрабатывался сверхзвуковой перехватчик, способный уничтожать вражеские бомбардировщики с ядерным оружием. Работа над перехватчиком была прекращена из-за изменившихся задач. В рамках проекта 1300 было рассмотрено 100 различных самолётов, окончательно был выбран вариант 1300-76, также известный как Saab 36 или A36, который мог бы перевозить различные виды оружия, включая разрабатывавшуюся шведскую атомную бомбу Robot 04. Этот вариант имел воздухозаборник внизу корпуса и двигатель Bristol Olympus 22. Альтернативный вариант имел обозначение 1300-77 и помещал воздухозаборник в верхней части корпуса самолёта.

Основной целью самолёта была доставка к цели разрабатывавшегося тогда шведского ядерного оружия. Радиус действия бомбардировщика составлял 410 км, что было достаточно для бомбардировки советской Прибалтики с территории Швеции.

В 1957 году разработка самолёта была прекращена из-за чрезвычайной дороговизны (более 400 миллионов шведских крон по ценам 1964 года).

Конструкторы 
Главными конструкторами, работавшими над самолётом, были :sv:Aarne Lakomaa, :sv:Carl-Gustaf Ahremark и :sv:Åke Sundén.

Литература 
 Lennart, Berns (28 augusti 1991). «A36 — SAAB:s atombombare avslöjad». Flygrevyn (4): s. 8-11.
 Fredriksson, Urban (22 februari 1995). «Cancelled SAAB aircraft projects».
 Karling, Krister (2002). «Kapitel 2. Projektstarten på ett nytt flygplan efter Draken, 1300-utredningen 1952—1956». Saab 37 Viggen. Utvecklingen av ett nytt enhetsflygplan för det svenska flygvapnet 1952—1971. SMRs småskriftserie. «2». Norrköping: Svenska Mekanisters Riksförening. sid. 20-26. Libris 8461987. ISBN 91-631-2395-9
 Karling, Krister (2002). «Kapitel 3. Slutet på 1300-epoken 1956. Övergång till mindre flygplan, 1400-utredningen 1956—1957». Saab 37 Viggen. Utvecklingen av ett nytt enhetsflygplan för det svenska flygvapnet 1952—1971. SMRs småskriftserie. «2». Norrköping: Svenska Mekanisters Riksförening. sid. 27-39. Libris 8461987. ISBN 91-631-2395-9
 Agrell, Wilhelm (2009). «Blågul atombomb». Flygvapenmusei årsbok 2009. Flygvapenmusei årsbok. «2009» (3000). Linköping: Flygvapenmuseum. sid. 104—111. Libris 4110804

Самолёты Швеции
Самолёты Saab
Бомбардировщики
Нереализованные проекты самолётов